Huara puede referirse a:

 Huara, comuna de Chile;
 Huara, género de arañas araneomorfas pertenecientes a la amilia Amphinectidae;

Enlaces externos